Urbahn ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Urbahn (1888–1983), deutscher Naturwissenschaftler, Entomologe und Schulleiter
 Heidi Urbahn de Jauregui (* 1940), französische Germanistin
 Marlies Mosiek-Urbahn (* 1946), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Urban